Nazionale di pallanuoto femminile dei Paesi Bassi
 Nazionale di pallanuoto maschile dei Paesi Bassi